Джордж Браун

Персоналії 
 Джордж Скратчлі Браун — американський генерал
 Джордж Браун — російський генерал, ризький генерал-губернатор.
 Джордж Браун — граф Камаський, батько російського генерала Джорджа Брауна.